De 22ste editie van de UEFA Cup werd door Juventus gewonnen in de finale tegen het Duitse Borussia Dortmund.

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Externe links 
Officiële site
Resultaten op RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1992/93